Anton Thuswaldner ist der Name folgender Personen:

* Anton Thuswaldner (Bildhauer) (1929–2021), österreichischer Bildhauer
 Anton Thuswaldner (Literaturkritiker) (* 1956), österreichischer Literaturkritiker